Dérbi ibérico 

Histórico dos resultados dos confrontos de futebol entre Espanha e Portugal:

Partidas

Estatísticas 
Até 27 de setembro 2022

Seleções Principais

Jogos oficiais 
Até 14 de julho de 2010

Ligações externas
  Estatísticas na FIFA

Portugal
Espanha

fr:Liste des matchs de l'équipe d'Espagne de football par adversaire#Portugal